

Aziende
LEONI AG – azienda elettrotecnica tedesca nel settore automotive

Cinematografia
 Leoni – film del 2015 per la regia di Pietro Parolin

Persone 

 Francesco Cesarei Leoni – cardinale della Chiesa cattolica
 Giovanni Leoni Gallucci – vescovo cattolico italiano
 Téa Leoni – attrice statunitense
 Mario Leoni – commediografo, giornalista, politico italiano

Altro
Bivacco Giovanni Leoni o Bivacco Leoni o Rifugio Leoni – bivacco sulle Alpi Lepontine in Piemonte
Leoni (precedentemente Assenbuch), ora Berg – città della Baviera
Palazzo dei Leoni – edificio storico di Messina
Ponte dei Leoni – ponte di San Pietroburgo
Palazzo Leoni – edificio nel centro storico di Bologna
Via Leoni – importante strada di Verona
Villa dei Leoni – altro nome con cui è nota la Villa Contarini Pisani a Mira

Pagine correlate
Porta Leoni
Leone (disambigua)